Nicholas White (Zuid-Afrikaans wielrenner) (1974), voormalig Zuid-Afrikaans professioneel wielrenner.
 Nicholas White (Australisch wielrenner) (1997), Australisch professioneel wielrenner.